Die 27. Schacholympiade 1986 wurde vom 14. November bis 2. Dezember 1986 in Dubai ausgetragen.

Endstand der Schacholympiade 1986 als Fortschrittstabelle 

Das Turnier wurde in 14 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Primäres Wertungskriterium waren die Brettpunkte, bei deren Gleichheit die Buchholz-Wertung.

1986 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1986